Костас-Копель Иокубович Гликас () — организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда (1958).

Родился 25 августа 1926 года в Кудиркос-Науместис.

Член КПСС с 1949 года. В 1944—1946 годах боец истребительного батальона. В 1948—1951 годах на комсомольской работе.

С 1951 года председатель колхоза имени Ленина Шакяйского района Литовской ССР.

Принял отстающее хозяйство и вывел его в передовые. В 1967 году в его колхозе произведено в расчёте на 100 га сельскохозяйственных угодий 690 ц молока и 112 ц мяса, урожайность зерновых составила 27 ц/га.

Герой Социалистического Труда (1958).

Награждён двумя орденами Ленина, медалями СССР и ВСХВ.

Депутат Верховного Совета СССР (1970—1974) и Литовской ССР (1955—1991). Делегат XXVI съезда КПСС (1981).

Источники 
 Сельскохозяйственная энциклопедия, т. 1, 1969.
 Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Том 4. Jonas Zinkus. Mokslas, 1978

Ссылки 
 

Председатели колхозов
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 12-го созыва
Делегаты XXVI съезда КПСС
Персоналии по алфавиту